Delaplace ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Delaplace (* 1989), französischer Straßenradrennfahrer
 Jonathan Delaplace (* 1986), französischer Fußballspieler